Văsieni, comune della Moldavia situato nel distretto di Ialoveni
 Văsieni, comune della Moldavia situato nel distretto di Telenești